Les mots petraeus, petraea et petraeum sont originellement trois déclinaisons (notamment le nominatif singulier masculin, féminin et neutre) d'un adjectif latin signifiant « pierreux, de  ».

Sciences et techniques 
 En taxonomie, les mots petraeus, petraea et petraeum sont employés comme épithètes spécifiques pour nommer diverses espèces animales et végétales. Pour les articles consacrés à de telles espèces, consulter les listes générées automatiquement : petraeus, petraea, petraeum.

Patronyme 

 David Petraeus (1952-), un général de l'armée américaine, surtout connu pour avoir commandé l'ISAF en Afghanistan (2010-2011) et dirigé la CIA (2011-2012) ;
 Fem Petraeus (1980-), une actrice néerlandaise.

Toponyme 
 Arabia Petraea, ou simplement Petraea, est le nom latin de la province romaine d'Arabie.

Notes et références 

Épithète spécifique